Пожар в Москва може да се отнася за:
 Пожар в Москва (1547)
 Пожар в Москва (1571)
 Пожар в Москва (1752)
 Пожар в Москва (1812)